W sezonie 2009 rozegrano 98. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Islandii – Úrvalsdeild. Tytułu mistrzowskiego bronił . Rozgrywki rozpoczęły się 10 maja, a zakończyły po 22 kolejkach – 26 września 2009 r.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do 1. deild spadły: HK Kópavogs (11) i Akraness (12).

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: ksi.is

Zobacz też 
 Úrvalsdeild

2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Islandii
2009 w Islandii